Walter Boyd peut désigner :

 Walter Boyd (1753-1837), banquier et financier britannique ;
 Walter Boyd (1972-), footballeur jamaïcain.